Čelákovická může být 
 ulice
 Čelákovická (Praha)

 ulice s podobným názvem
 Čelakovická (Mochov)
 Čelakovická (Varnsdorf)

 pahorkatina
 Čelákovická pahorkatina

 pískovna
 Čelákovická pískovna

 tvrz
 Čelákovická tvrz

 přídavné jméno od města
 Čelákovice

Wikipedie:Rozcestníky